Macau – comune francese
 Macau – comune brasiliano del Rio Grande do Norte
 Macau – nome portoghese di Macao